НХЛ в сезоне 1990-1991 — стал 74-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Питтсбург Пингвинз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 

½ дивизионов
Бостон  – Хартфорд   4:2 (2:5; 4:3; 6:3; 3:4; 6:1; 3:1)
Баффало – Монреаль   2:4 (5:7; 4:5; 5:4; 6:4; 3:4от; 1:5)
Питтсбург – Нью-Джерси     4:3 (1:3; 5:4от; 4:3; 1:4; 2:4; 4:3; 4:0)
Вашингтон – Нью-Йорк Рейнджерс   4:2 (1:2; 3:0; 0:6; 3:2; 5:4; 4:2)
Миннесота – Чикаго   4:2 (4:3от; 2:5; 5:6; 3:1; 6:0; 3:1)
Детройт – Сент Луис  3:4 (6:3; 2:4; 5:2; 4:3; 1:6; 0:3; 2:3)
Ванкувер – Лос-Анджелес  2:4 (6:5; 2:3от; 2:1от; 1:6; 4:7; 1:4)
Эдмонтон  – Калгари   4:3 (3:1; 1:3; 4:3; 5:2; 3:5; 1:2от; 5:4от)

Финалы дивизионов
Монреаль  – Бостон   3:4 (1:2; 4:3от; 2:3; 6:2; 1:4; 3:2от; 1:2)
Питтсбург   – Вашингтон  4:1 (2:4; 7:6от; 3:1; 3:1; 4:1)
Миннесота  – Сент Луис    4:2 (2:1; 2:5; 5:1; 8:4; 2:4; 3:2)
Эдмонтон  – Лос-Анджелес   4:2 (3:4от; 4:3от; 4:3от; 4:2; 2:5; 4:3от)

Финалы конференций
Бостон  – Питтсбург   2:4 (6:3; 5:4; 1:4; 1:4; 2:7; 3:5)
Миннесота  – Эдмонтон  4:1 (3:1; 2:7; 7:3; 5:1; 3:2)

Финал.  Питтсбург – Миннесота   4:2 (4:5; 4:1; 1:3; 5:3; 6:4; 8:0)

См. также 
 Драфт НХЛ 1990
 Матч всех звёзд НХЛ 1991
 1990 год в спорте
 1991 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1990 год в хоккее
1991 год в хоккее